Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2019 vond plaats van maandag 14 tot en met zondag 20 oktober 2019 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Julia Görges was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de finale.

De als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens kwam niet voorbij de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De wildcard-speelster Jeļena Ostapenko uit Letland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Duitse titelverdedigster Julia Görges in twee sets. Ostapenko wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Luxemburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck, als vierde geplaatst, moest tijdens haar openingspartij de strijd opgeven, wegens een enkelblessure.

De Nederlandse Bibiane Schoofs was eigenlijk niet door het kwalificatietoernooi gekomen, maar mocht als lucky loser toch het hoofdtoernooi betreden – daar verloor zij haar openingspartij van Elise Mertens.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Kristýna Plíšková en Renata Voráčová, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Cori Gauff en Caty McNally won het toer­nooi. In de op zaterdag 19 oktober gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Kaitlyn Christian en Alexa Guarachi in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Geen van beiden had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere partners.

Het Nederlandse koppel Lesley Pattinama-Kerkhove en Bibiane Schoofs bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters aan het dubbelspel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Luxemburg 2019
Luxemburg